Cantillon:
Cantillon, brasserie familiale créée en 1900 en Belgique
Richard Cantillon (v. 1680-1734),  financier et économiste irlandais